België
 Bogaardenklooster (Brussel)
 Bogaardenklooster (Leuven)
 Bogaardenklooster (Zepperen)

Nederland
 Bogaardenklooster (Maastricht)
 Bogardenklooster ('s-Hertogenbosch)
 Begaardenklooster (Roermond)